La place Gabriel Narutowicz (en polonais : ) est une place située dans l'arrondissement de Ochota à Varsovie.

Références

Liens externes 

Narutowicza